Ray (pel·lícula), biopic sobre la vida de Ray Charles
 Toponímia:
 Ray o Rayy, ciutat iraniana
 Ray (Dakota del Nord)
 Ray-sur-Saône, municipi francès al departament de l'Alt Saona 
 Ray City, població dels Estats Units a l'estat de Geòrgia 
 Brotte-lès-Ray, municipi francès al departament de l'Alt Saona 
 Ferrières-lès-Ray, municipi francès al departament d'Alt Saona (regió de Franc Comtat)
 Biografies:
 Bob Ray (1918 - 2010), pilot de motociclisme anglès
 Gene Anthony Ray (Nova York, 1962 - 2003), ballarí i actor estatunidenc 
 James Earl Ray (1928, Alton, Estats Units - 1998 ?) assassí de Martin Luther King 
 John Ray (Black Notley, Essex, 1627 - 1705), botànic anglès 
 Medini Ray o Medini Rai, cap dels rajputs purbiya que dominaven Chanderi i eren vassalls dels sultans de Malwa
 Nicholas Ray, director de cinema
 Satyajit Ray (1921 - 1992), director de cinema, compositor, escriptor i guionista bengalí